Québec-Ouest est une ancienne municipalité du Québec.

Histoire 
La ville de Québec-Ouest a été constitué, à l'origine le  en détachement de la Municipalité de La Petite-Rivière. 

Le , la municipalité change de toponyme en devenant Ville de Ville Vanier . Le , une modification légère est apportée au toponyme où la ville est maintenant connue sous le nom de la Ville de Vanier.

Liste des maires de Québec-Ouest  
 1916-1924 : Charles-Édouard Taschereau
 1924-1932 : Malcolm-J. Mooney
 1932-1936 : Francis Byrne
 1936-1949 : Ludger Bélanger
 1950-1953 : Ludger Ferland
 1953-1962 : Gaudiose Ratté
 1962-1966 : Jean-Paul Nolin

Bibliographie

Références

Ancienne municipalité dans la Capitale-Nationale
Ville de Québec